Лапицький, Лапіцький (, ) — білоруське прізвище шляхтичів гербів «Шранява», «Сирокомля», «Юноша» (також прізвище цього роду з придомком — Шерепа), походить від топоніма (родового маєтку) Лапичі.

 Лапицький Йосип Михайлович (1876—1944) — оперний режисер.
 Лапицький Ростислав Олександрович (* 1928) — керівник антикомуністичного підпілля у Білорусі в 1948—1950 роках
 Лапіцький Володимир Георгійович (* 1985) — український футбольний функціонер, спортивний директор футбольного клубу «Рух» (Винники).
 Лапицький Володимир Михайлович (* 1959) — радянський фехтувальник на рапірах, срібний призер Олімпійських ігор 1980 року, чемпіон світу.
 Лапицький Сергій Володимирович (* 1959) — полковник Збройних сил України, фахівець в царині теорії озброєння, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Лапицька:
 Лапицька Наталія Юріївна (*1962) — радянська гандболістка

Див. також 
 Лабіцький Йозеф

Примітки